Còndors (ocells rapinyaires)
 Còndor dels Andes (Vultur gryphus), espècie d'ocell sud-americà de la família dels voltors del Nou Món (Cathartidae)
 Còndor de Califòrnia (Gymnogyps californianus), espècie d'ocell nord-americà de la família dels voltors del nou món (Cathartidae)
 Legió Còndor, força d'intervenció aèria que l'Alemanya nazi envià en ajuda de les forces del general Franco ...
 Operació Còndor, planificació entre els serveis de seguretat de les dictadures militars del Con Sud d'Amèrica i la CIA a la dècada de 1970.
 Hurakan Condor, atracció del parc temàtic Port Aventura.
 Els tres dies del Còndor (Three Days of the Condor), pel·lícula estrenada el 1975 dirigida per Sydney Pollack.